Zenei lexikon Szabolcsi Bence és Tóth Aladár szerkesztésében, A zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája alcímmel Győző Andor kiadásában először 1930-31-ben, majd bővítve 1935-ben jelent meg, két kötetben
 Zenei lexikon a Zeneműkiadónál Bartha Dénes főszerkesztésével 1965-ben megjelent háromkötetes lexikon

Hasonló címen
 Falk Géza: Zenei kis lexikon; Bárd, Bp., 1938
Hungária zenei lexikon; szerk. Lányi Viktor; Hungária, Bp., 1945
Brockhaus Riemann zenei lexikon, 1-3.; szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht, magyar kiad. szerk. Boronkay Antal; Zeneműkiadó, Bp., 1983-1985
Balázs István: Középiskolai zenei lexikon; Corvina, Bp., 2000